Cervo (Hiszpania) – miasto w Hiszpanii w północno – wschodniej Galicji w prowincji Lugo
 Cervo (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Liguria, w prowincji Imperia